Афонские подворья:

 Афонские подворья — место проживания паломников на Святую Гору Афон.
 Афонские подворья (Константинополь) — подворья афонского Пантелеимонова монастыря, служившие местом для постоя в Константинополе русских паломников на Святую Гору.
 Афонские подворья (Франция) — мужские и женские общежительные монастыри-подворья афонской обители Симонопетра, основанные её насельниками французского происхождения.